

Флет-Рок — місто, штат Мічиган
 Флет-Рок — селище, штат Іллінойс
 Флет-Рок — селище в окрузі Гендерсон, штат Північна Кароліна
 Флет-Рок — переписна місцевість в окрузі Саррі, штат Північна Кароліна
 Флет-Рок — переписна місцевість, штат Огайо